Benjamin Hall (1778–1817) – walijski i brytyjski przedsiębiorca i polityk
 Benjamin Hall, 1. baron Llanover (1802–1867) – brytyjski arystokrata i polityk, od jego imienia nazwano dzwon Big Ben
 Benjamin Hall – brytyjski dziennikarz
 Benjamin Hall – australijski lekkoatleta, paraolimpijczyk